Дмитрий Груздев: Груздев, Дмитрий Васильевич (1907—19??) — советский военачальник, полковник.
 Груздев, Дмитрий Николаевич (род. 1986) — казахстанский шоссейный велогонщик.